Plaats in de Verenigde Staten
Boyd (Minnesota)
Boyd (Texas)
Boyd (Wisconsin)

Voornaam
Boyd Coddington, overleden Amerikaanse hot rod bouwer

Achternaam
Bill Boyd (pokerspeler), Amerikaans pokerspeler
Bill Boyd (coureur), Amerikaans autocoureur
Billy Boyd, Schots acteur
Bob Boyd, Amerikaans golfer
Cayden Boyd, Amerikaans acteur
Dutch Boyd, Amerikaans pokerspeler
Gary Boyd, Engels golfer
George Boyd, Schots voetballer
Greg Boyd, Amerikaans theoloog
Guy Boyd, Amerikaans acteur
Jenna Boyd, Amerikaans actrice
Jimmy Boyd, Amerikaans zanger en acteur
Johnny Boyd, Amerikaans autocoureur
Kris Boyd, Schots voetballer
Leon Boyd, Nederlands-Canadees honkballer
Pattie Boyd, Engels model
Stephen Boyd, Brits acteur
Terrence Boyd, Amerikaans voetballer
William Boyd, Schots schrijver